J8 ou J-8 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , dragueur de mines de la Classe Bangor lancé pour la Royal Canadian Navy ;
 Shenyang J-8, un avion de combat chinois.

Éducation 
 J8, un projet à l'instigation du G8.

Mathématiques 
 Pyramide carrée allongée (J8), une figure géométrique.

Télévision 
 J8, un talk-show algérien qui sera diffusé depuis 2017 sur Echourouk TV.

Transport 
Aviation
  ;
 .

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
Sigle de 2 caractères
